Шайбе (нем. Scheibe) — многозначный термин.

 Шайбе, Герберт (1914—1991) — военный деятель ГДР, в 1967—1972 годах командующий ВВС/ПВО ННА, генерал-полковник (1972 год).
 Шайбе, Иоганн Адольф (1708—1776) — немецкий и датский композитор, один из первых в Европе музыкальных журналистов и критиков.
 Шайбе, Рихард (1879—1964) — немецкий скульптор.
 Шайбе, Теодор (1820—1881) — немецкий писатель.

См. также 
 Шайбе-Альсбах — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Шайб
 Шайба

Примечания